baton – w geologii, piętro jurajskie;
 baton – rodzaj słodyczy;
 baton – pałka teleskopowa;
 baton – pałeczka mażoretkowa;

Zobacz też